Villalobos steht für:

 Villalobos (Zamora), eine Gemeinde in der Provinz Zamora, Spanien

Villalobos ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel de Villalobos (1808–1880), katalanisch-spanischer Journalist, Politiker, Industrieförderer, Romanist, Hispanist und Hochschullehrer
 Eberardo Villalobos (1908–1964), chilenischer Fußballspieler
 Fidel Villalobos, mexikanischer Fußballspieler

 Gloriana Villalobos (* 1999), costa-ricanische Fußballspielerin
 Gregorio Villalobos (* 1944), mexikanischer Fußballspieler
 Heitor Villa-Lobos (1887–1959), brasilianischer Komponist, Musiker und Dirigent
 Joaquín Villalobos Huezo (* 1951), salvadorianischer Militär und Politiker
 Joel Sotelo Villalobos (* 1970), mexikanischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler sowie Trainer

 Pablo Villalobos (* 1978), spanischer Langstrecken- und Marathonläufer
 Pedro Vázquez Villalobos (* 1950), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Antequera
 Reynaldo Villalobos (* 1940), US-amerikanischer Kameramann
 Ricardo Villalobos (* 1970), chilenischer DJ und Musiker
 Rolando Villalobos, costa-ricanischer Fußballtrainer 
 Ruy López de Villalobos († 1544), spanischer Entdecker
 Salvador Cleofás Murguía Villalobos (* 1953), mexikanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Mixes
 Teresa Villa-Lobos (* 1983), portugiesische Pop-Sängerin, bekannt als Sabrina (Sängerin)

Siehe auch 

 Villa-Lobos Trio